VOT steht für:
 Votuporanga Airport (IATA-Code), Flughafen von Votuporanga, São Paulo (Bundesstaat), Brasilien
 Voice Onset Time

Vot ist der Familienname folgender Personen:
 François Le Vot, französischer Kunstflugpilot

vot steht für:
 Wotische Sprache (ISO-639-3-Code), eine der finno-ugrischen Sprachen

Abkürzung